Корона (от  «венок») может означать:
 Корона — головной убор.
 Корона — российский проект многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя с вертикальным взлётом и посадкой.
 Корона — термин в теории графов.
 «Корона» — сериал сервиса Netflix.
 Геральдическая корона — геральдический символ.
 Гражданская корона — вторая по значимости военная награда в Древнем Риме.
 Корона Королевства Польского — устройство польского государства в конце Средневековья.
  — в юриспруденции Великобритании государство, верховная власть во всех её аспектах.
 «Корона Фильм» — российская кинокомпания.
 Корона смерти — сосудистая аномалия, наблюдаемая приблизительно у 15—30 % людей.

Астрономия 
 Солнечная корона — внешние слои атмосферы Солнца.
 Корона планеты — протяжённая экзосфера планеты.
 Северная Корона — созвездие Северного полушария.
 Южная Корона — созвездие Южного полушария.

Топоним 
 Корона — город в округе Риверсайд в штате Калифорния, США.
  — город в округе Робертс в штате Южная Дакота, США.
  — деревня в округе Линкольн в штате Нью-Мексико, США.
 Корона — государственный гражданский аэропорт, расположенный недалеко от города Корона.

Спорт 
 «Корона» — футбольный стадион в Мексике, домашняя арена футбольного клуба «Сантос Лагуна».
 «» — румынский женский гандбольный клуб из города Брашов.
 «Корона» — польский футбольный клуб из города Кельце.
 «» — ныне не существующий румынский футбольный клуб из города Брашов.

Персоналии 
 Корона (ум. ок. 170) — святая мученица сирийская.
 Корона (род. 1981) — испанский футболист.
  (род. 1980) — мексиканская триатлонистка.
  (род. 1972) — итальянский гребец.
 Корона, Армандо (1921—2009) — итальянский политический деятель, предприниматель, масон.
 Корона, Валентин Вонифатьевич (1948—2001) — сотрудник Института экологии растений и животных РАН.
 Корона, Дарио (ум. 2021) — итальянский тренер по лёгкой атлетике.
 Корона, Джо (род. 1990) — американский футболист.
 Корона, Леонардо (1561—1605) — итальянский художник эпохи Возрождения.
 Корона, Мауро (род. 1950) — альпинист и скульптор.
 Корона, Хесус (род. 1993) — мексиканский футболист.
 Корона, Хосе (род. 1981) — мексиканский футболист.
 Корона, Хуан (1934—2019) — мексиканский серийный убийца.
 Корона, Яссер (род. 1987) — мексиканский футболист.

См. также 
 Корон (значения)
 Коронавирусы
 Коронка (значения)
 Коронный разряд
 Крона
 Карона
 Corona
 Kronan — шведский военный корабль XVII века.